Steve Bell (nieuwslezer) (1935-2019), een Amerikaanse verslaggever en nieuwslezer
 Steve Bell (onderwijzer) (1936), een Britse onderwijzer
 Steve Bell (cartoonist) (1951), een Britse cartoonist
 Steve Bell (muzikant) (1960), een Canadese zanger en gitarist
 Steve Bell (voetballer) (1975), een Amerikaanse voetballer
 Steve Veidor (1935), een Britse worstelaar, uitkomend als Steve Bell